SAP SE, empresa alemã, criadora do software de gestão de negócios SAP ERP.
 SAP ERP
 SAP NetWeaver
 Second Audio Program, canal de áudio;
 Sap MTV, um programa da emissora de televisão MTV Brasil
 Síndrome de alienação parental, distúrbio em que há o sentimento de repúdio da parte de filhos por um dos pais, em uma família.
 Secretária de Administração Penitenciária, administradora pública de cadeias do estado de São Paulo.
 Santo Antônio da Patrulha, município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.

Desambiguações de siglas

de:Sap
hu:Sap (egyértelműsítő lap)